

Patronymes 
Crouse, est un nom de famille porté par : 
Joel Crouse (né en 1992), auteur-compositeur-interprète et musicien américain.
Lawson Crouse (né en 1997), joueur de hockey sur glace canadien.
Lindsay Crouse (née en 1948), actrice américaine.
Russel Crouse (1893-1966) est un scénariste et producteur américain.

Homonymie de patronyme